Condica infelix är en fjärilsart som beskrevs av Achille Guenée 1852. Condica infelix ingår i släktet Condica och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
infelix